Иван Малютин:
 Малютин, Иван Андреевич (1891—1932) — художник, график и живописец, плакатист.
 Малютин, Иван Митрофанович (1899 — ?) — украинский советский государственный деятель.